Натуральне число 654
 654 рік до нашої ери
 654 рік нашої ери